Autiosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Autiosaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Autiosaaret (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar